Нисики — японский топоним. Может означать:

 Нисики (река) — река.
 Нисики — посёлок в Японии.

См. также 
 Нисики-э